Matthias Laurenz Gräff (também conhecido como Matthias Laurenz Gräff Ilpenstein; nascido em 19 de julho de 1984) é um pintor, historiador, político e ativista político austríaco.

Biografia

Origem 
 

Matthias Laurenz Gräff é filho do artista plástico Helmuth Gräff e da professora de arte Martina Maria Elisabeth Gräff, filha do arquiteto Richard Gach. Os ancestrais de Gräff sempre foram pensadores livres politicamente ativos e religiosos. Ele é co-fundador e presidente da associação familiar mundial "Familienverband Gräff-Graeff e.V.".

Arte 
Matthias Laurenz Gräff estudou arte na Universidade de Artes Aplicadas de Viena. Ele obteve seu mestrado em 2008.

Gräff pinta stilllifes, pedaços de flores, interiores, paisagens, arquitetura, alegorias, nus, composições. Em seu trabalho, ele combina certo expressionismo influenciado pela arte pop com expressão em vários gêneros: histórico, político, obras religiosas, paisagens urbanas ou rurais, nus, retratos e naturezas-mortas, incluindo vanitas.

Gräff recebeu o "Adolf Peschek Prémio" da Associação de Artistas de St. Pölten no Museu da cidade de St. Pölten em 2010. Em 2012, Gräff criou a pintura para o rótulo de vinho da Cruz Vermelha na Baixa Áustria. Em 2013, ele criou a pintura oficial da cidade parceira de Gars am Kamp, Gars am Inn (Alemanha).

Em 2014, o prefeito de Gars am Kamp encomendou a Gräff a criação de três pinturas para o rótulo "Garser Wein 2014". Um empresário local boicotou a publicação dos rótulos por causa do retrato de uma mulher seminua, o que gerou um pequeno escândalo na mídia na Áustria.

Em 2015 e 2017, Gräff organizou reuniões de artistas com os músicos Nick Simper e Don Airey, do Deep Purple, em Viena. Em 2017, ele expôs com o músico Roger Glover na exposição "50 Years Deep Purple. Art and History" em Colônia.

Em 2017, ele organizou uma campanha sem fins lucrativos para pessoas com polineuropatia (termo genérico para várias doenças do sistema nervoso periférico) na WUK Viena.

Os vários temas de pintura de Gräff também são usados ​​internacionalmente, por exemplo, pelo político e pesquisador de política externa Asle Toje, membro do Comité Nobel Norueguês.

Política

Arte e política 
Desde 2015 Matthias Laurenz Gräff também trabalha com imagens da política contemporânea e da crítica social, que são repetidamente utilizadas em revistas, blogs e livros sobre política nacional e internacional. As questões importantes são antifascismo, socialismo, anti-nacionalista, pró-europeu, liberalismo e tradicionalismo. Ao fazer isso, Gräff aborda questões e personalidades nacionais e globais. Também lida com questões sociopolíticas e processos críticos em relação à sociedade e política austríaca.

Em relação às eleições europeias de 2019, Gräff criou uma pintura pró-europeia em colaboração com o partido austríaco NEOS.

O Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück (Universidade de Osnabrück) escreveu sobre Gräff e sua obra: Ele constantemente representa posições humanistas, antinacionalistas e pró-europeias em sua arte e em vários programas de intercâmbio e discussão organizados por ele.

Dialog im Kamptal 
Ele organiza a plataforma não-partidária "Dialog im Kamptal" (Diálogo em Kamptal) com Georgia Kazantzidu em seu estúdio de arte em Gars am Kamp. Os hóspedes são personalidades da política, diplomacia e Sociedad. Os participantes incluíram Erhard Busek, Karin Kneissl, Hannes Swoboda, Carlos de Habsburgo-Lorena, Wolfgang Petritsch e Emil Brix.

Político 
Gräff é politicamente ativo para o partido liberal NEOS como representante da comunidade em Gars am Kamp desde 2022. Ele também é candidato às eleições estaduais de 2023 na Baixa Áustria, e aqui como candidato para a região de Waldviertel  e como principal candidato para a distrito de Horn.

Galeria

Ligações externas 

 Site oficial
 Pinturas de crítica política e social
 www.basis-wien.at
 www.artfacts.net

Pintores da Áustria